Шольц — німецьке () та польське () прізвище.

Особи 
 Анке Шольц (;  1978) — німецька плавчиня, олімпійська медалістка (1996).
 Армін Шольц (;  1976) — професійний німецький бодибілдер.
 Вольф Шольц (, ) — львівський купець та бургомістр (XVI ст.).
 Гануш Шольц — різьбяр, працював у Буську, Львові.
 Гельмут Шольц (; 1920—1997) — німецький офіцер Ваффен-СС, Гауптштурмфюрер СС.
 Густав Карлович Шольц (; 1880—1939) — інженер-архітектор, син архітектора Карла Густавовича Шольца.
 Гюнтер Шольц (; 1911—2014) — німецький льотчик-ас, оберстлейтенант люфтваффе.
 Казимир Шольц — львівський реставратор, відновлював Богородчанський іконостас.
 Карл Густавович Шольц (; 1837—прибл.1907) — архітектор німецького походження, працював на території Курської, Харківської та Чернігівської губерній.
 Ліллі Шольц (; 1903—?) — австрійська фігуристка, олімпійська медалістка (1928).
 Олаф Шольц (;  1958) — німецький політик, член СДПН, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини з 2018 до 2021 року.
 Станіслав Шольц () — львівський купець, представник роду Шольців, райця Львова.
 Фріц фон Шольц (; 1896—1944) — австрійський, потім німецький офіцер, учасник Першої і Другої світових воєн, группенфюрер і генерал-лейтенант військ СС.
 Штанцель Шольц () — львівський купець, представник роду Шольців, бургомістр Львова.
 Ян Шольц — власник кам'яниці у Львові (Кам'яниця Яншольцівська, будинок № 26 Площі ринок).
 Якуб Шольц () — бургомістр Львова у XVII ст.

Інше 
 3490 Шольц (3490 Šolc) — астероїд головного поясу, відкритий 20 вересня 1984 року.

Шольци